Simon Imre (1947) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Simon Imre (1959) súlyemelő
 Simon Imre földrajztudós
 Simon Imre (1943-2009) matematikus